Нидерне () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Селеста-Эрстен, кантон Оберне.

Площадь коммуны — 11,33 км², население — 1243 человека (2006) с тенденцией к стабилизации: 1195 человек (2013), плотность населения — 105,5 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 1220 человек, в 2012 году — 1207 человек, а в 2013-м — 1195 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 861 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 639 были экономически активными, 222 — неактивными (показатель активности 74,2 %, в 1999 году — 79,5 %). Из 639 активных трудоспособных жителей работали 592 человека (312 мужчин и 280 женщин), 47 числились безработными (20 мужчин и 27 женщин). Среди 222 трудоспособных неактивных граждан 72 были учениками либо студентами, 95 — пенсионерами, а ещё 55 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки